156. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Партизана у Београду 13. децембра 2017. године. Ова утакмица је играна у оквиру 22. кола Суперлиге Србије у сезони 2017/18, а завршена је нерешеним резултатом 1:1 (0:0). Главни судија на утакмици био је Милорад Мажић из Врбаса.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милован Ристић, Далибор Ђурђевић, Немања Петровић, Данило Грујић, Ненад Ђокић

Делегат: Владо Глођовић

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 156